Albury – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 City of Albury – obszar samorządu terytorialnego w południowej części australijskiego
 Albury – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Albury – miejscowość w Nowej Zelandii
 Albury – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Albury – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)

Zobacz też